

Cinema 
 Pop – film di Brian Johnson del 1999
 Pop – film di Vladimir Chotinenko del 2009

Codici 
 POP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Gregorio Luperón di Puerto Plata (Repubblica Dominicana)
 pop – codice ISO 639-3 della lingua pwapwa

Geografia
Uzbekistan
 Distretto di Pop – distretto della regione di Namangan, in Uzbekistan
 Pop – capoluogo del distretto omonimo, in Uzbekistan

Musica 
 Pop – genere musicale di carattere commerciale; la parola è a volte usata in un'accezione più generica come sinonimo di popular music
 Pop – termine a volte usato per indicare la musica popolare o folk
 P.O.P – album dei The Mad Capsule Markets del 1991
 Pop – album degli U2 del 1997
 Pop – album di Gas del 2000
 Pop – singolo degli 'N Sync del 2001
 Pop – album di Aiko Kayō del 2007
 Pop – singolo di Renzo Rubino del 2013

Politica 
 Partito Operaio e Popolare – Partito politico svizzero noto anche come Partito del Lavoro

Sigle 
 Package for Online Programming – linguaggio di programmazione sviluppato tra il 1966 e il 1968
 Post Office Protocol – protocollo di rete usato per ricevere e-mail da un server mail
 POP (dall'inglese Persistent Organic Pollutant) – inquinante organico persistente, sostanza chimica molto resistente alla decomposizione
 Point of presence – punto di connessione fisica tra reti di telecomunicazione
 PowerPC Open Platform – progetto di riferimento per l'hardware pubblicato liberamente da IBM nel 1999, successore del CHRP
 Prince of Persia – serie di videogiochi
 Point of Purchase – azioni promozionali sul punto vendita con pannelli o banner o con dimostratori e presentatrici

Televisione
 Pop – emittente televisiva per bambini britannica e irlandese 
 Pop – emittente televisiva per bambini italiana (defunta)
 Pop - emittente televisiva per bambini pakistana
 Pop - emittente televisiva statunitense
 POP TV - canale televisivo sloveno

Altro
 Pop – Abbreviazione del termine inglese popular, usato come termine generico per indicare tutte le espressioni della cultura popolare
 Pop – Rivista erotica italiana degli anni '70
 Pop art – Corrente artistica del XX secolo
 Nome comune con cui si indicano alcuni nitriti organici, noti anche come poppers
 Pop – Primo mese del calendario Maya
 Pop – Personaggio degli Happy Tree Friends
 Pop – Soprannome assegnato da Trenitalia al treno Coradia Stream

Altri progetti

Pagine correlate 
 Popp

Collegamenti esterni